Премия Европейской киноакадемии лучшей актрисе — престижная награда Европейской академии кино, вручающаяся c 1988 года за лучшее женское исполнение главной роли. 

Рекордсменами по количеству побед являются испанская актриса Кармен Маура (две), француженки Жюльет Бинош (две) и Изабель Юппер (две, одна — в составе), британка Шарлотта Рэмплинг (две), по количеству номинаций — испанка Пенелопа Крус (четыре) и француженка Изабель Юппер (четыре).

Победители и номинанты

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Ссылки 
 Официальный сайт Европейской киноакадемии 

European Film Awards
Списки актрис
Награды актрисам